Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres B et U.

Langue 
 Bu est une langue nigériane.

Codes 
 BU, Birmanie (norme ISO 3166-3)
 BU, Bulgarie (norme FIPS 10-4 et liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2)
 
 BU, Province de Burgos selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.

Sigles, abréviations et symboles 
 BU, bibliothèque universitaire
 bu, abréviation parfois rencontrée du boisseau
 BU, Business Unit (département d'activité ou domaine d'activité stratégique)
 BU, brillant universel en numismatique
 BU, bandelette urinaire en médecine
 BU, bug utilisateur, un problème qui a pour origine l'utilisation maladroite d'un logiciel ou soumis aux problèmes techniques présents sur le poste local de l'utilisateur
 BU, université Babcock
 BU, université de Busitema
 BU, université d'État de New York à Binghamton
 BU, université du Benadir
 BU, acronyme en anglais de , vulgairement une erreur
 Bü, Bücker,  société de construction aéronautique allemande

Géographie 
 Bû, commune d'Eure-et-Loir en France

Patronyme 

 Bu Hua (1973-), artiste chinoise.

Dessin animé
 BU est une des syllabes du langage quadrisyllabique des Shadoks (avec GA, ZO et MEU). C'est en particulier leur mot pour le chiffre « un ».
 Ma-jin Bū, le nom japonais en caractères latins de Boo, un personnage du dessin animé Dragon Ball Z.

Autres graphèmes 

Dans d'autres systèmes d'écriture, certains graphèmes se transcrivent par « bu » dans l'alphabet latin :
 Cyrillique : бу
 Guèze : ቡ
 Hangeul : 부
 Japonais : kana ぶ et ブ
 Chinois : 埠, 

Code